What Do You Want from Me? – utwór grupy Pink Floyd z 1994
 What Do You Want from Me? – singel Monaco z 1997
 What Do You Want from Me? – album muzyka Orfeha z 2008
 What Do You Want from Me? – singel Cascady z 2008
 What Do You Want from Me? – piosenka z albumu grupy Take That, Progress z 2010
 Whataya Want from Me – singel Adama Lamberta z 2009